GJ steht für:

 Gap Junction, ein Zell-Zell-Kanal zur Informationsübertragung (Biologie)
 Germania Judaica, Forschungsprojekt
 Geschäftsjahr
 Giga-Joule, 1 GJ = 109 J
 Gliese-Jahreiß-Katalog, ein Sternkatalog von Wilhelm Gliese und Hartmut Jahreiß
 good job, great job, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)
 Grüne Jugend
 Gusseisen, nach EN 1562 
 Gutenberg-Jahrbuch, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift zur Buchwissenschaft

GJ als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Albanien: Kreis Gjirokastra (auslaufend)
 Großbritannien: Maidstone
 Indien: Gujarat
 Rumänien: Kreis Gorj

GJ